Rio São Mateus pode ser:
 Rio São Mateus (Minas Gerais) — rio brasileiro que nasce no estado de Minas Gerais e deságua no Espírito Santo;
 Rio São Mateus (Santa Catarina) — rio brasileiro que nasce e deságua no estado de Santa Catarina.

Se procura apenas por São Mateus, acesse:
 São Mateus (desambiguação)

Desambiguação